Název Lužec má více sídel:
 Lužec nad Cidlinou, obec v okrese Hradec Králové
 Lužec nad Vltavou, obec v okrese Mělník
 Lužec (Nejdek), část města Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Lužec (Raspenava), část města Raspenavy v okrese Liberec
 Lužec (Vroutek), část obce Vroutek v okrese Louny

Další místa 
 Lužec (potok), potok v okrese Chomutov
 Lužec pod Smrkem, železniční zastávka v Lužci
 Łużec, hora v polské části Jizerských hor

Externí odkazy